Chainsaw  – singolo degli Skinny Puppy del 1987
Chainsaw  – singolo dei The Band Perry del 2014
Chainsaw  – brano musicale di Nick Jonas del 2016